Приобье может означать:
 Приобье — часть территории Западной Сибири, прилегающая к Оби и устьевым частям ее притоков.
 Приобье (Ханты-Мансийский автономный округ)
 Городское поселение Приобье
 Приобье (станция)